Manuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Selang, ö, Provinsi Bali, 
 Desa Manuk, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar